BJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bajura (Nepal)
 bju – codice ISO 639-3 della lingua busuu